Arrondissement Saint-Denis může znamenat:

 Arrondissement Saint-Denis (Réunion) – správní územní jednotka ležící v zámořském departementu a regionu Réunion ve Francii, 
 Arrondissement Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) – správní územní jednotka ležící v departementu Seine-Saint-Denis a regionu Île-de-France ve Francii.